Moerane ist der Familienname folgender Personen:
 Michael Mosoeu Moerane (1909–1981), südafrikanischer Komponist
 Tebogo Moerane (* 1995), südafrikanischer Fußballspieler